Felix V (Chambéry, 4 september 1383 - Kasteel Ripaille (Thonon-les-Bains), 7 januari 1451), echte naam Amadeus VIII van Savoye, was de laatste tegenpaus in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk.

Wereldlijk leven
Amadeus was als zoon van Amadeus VII en Bonna van Berry van geboorte graaf van Savoye. In 1416 werd hij door keizer Sigismund tot hertog verheven. Hij trouwde met Maria van Bourgondië (1380-1422), dochter van Filips de Stoute en kreeg tien kinderen met haar:
 Margaretha (1) (1405-1418)
 Anton (1) (1407-1407)
 Anton (2) (1408-1408)
 Maria (1411-1469), in 1427 gehuwd met Filippo Maria Visconti, hertog van Milaan (1392-1447)
 Amadeus (1412-1431), prins van Piëmont (1424-1431)
 Lodewijk (1413-1465), hertog van Savoye, graaf van Aoste en Nice, prins van Piëmont, in 1433 gehuwd met Anna van Lusitanië (Anna van Cyprus) (1419-1462)
 Bonna (1415-1430)
 Hugo (1415-1439)
 Filips (1417-1444), graaf van Genève
 Margaretha (2) (1420?-1479), in 1432 gehuwd met hertog Lodewijk III van Anjou (1403-1434), in 1445 met keurvorst Lodewijk IV van de Palts (1424-1449) en in 1453 met graaf Ulrich V van Württemberg (1413-1480).

Hij breidde zijn gebieden uit en was betrokken bij pogingen om de Honderdjarige Oorlog te beëindigen. Zo kocht hij in 1401 het graafschap Genève van Odo van Thoire en Villars voor 45.000 goudfranken. Na de dood van zijn vrouw gaf hij zijn positie op en begon een leven als kluizenaar.

Kerkelijk leven
De toenmalige paus Eugenius IV had een conflict met het concilie van Bazel. In 1439 liet de paus het concilie voor wat het was en riep een nieuw concilie bijeen in Ferrara. De achterblijvers in Bazel werden door de paus geëxcommuniceerd. In reactie hierop werd Eugenius door het overblijfsel van het concilie eerst geschorst en vervolgens tot ketter verklaard. In november 1439 werd vervolgens Amadeus tot ware paus gekozen. Amadeus nam de naam Felix aan.

Felix V resideerde in Genève, Lausanne en Bazel. Zijn pauselijke waardigheid werd slechts erkend in Aragon, Hongarije, Beieren en Zwitserland. Een adviseur van Felix, Aeneas Piccolomini, de latere paus Pius II begon besprekingen met Eugenius. In 1449 gaf Felix zijn pretenties op. Eugenius beloonde dat met een benoeming tot bisschop van Sabina en een benoeming tot kardinaal. In 1451 overleed Felix/Amadeus.

Voorouders 

Amadeus VIII van Savoye
Felix V
Bisschop van Sabina
15e-eeuws bisschop
Amadeus VIII van Savoye
Amadeus VIII van Savoye
Amadeus VIII van Savoye
Amadeus VIII van Savoye